Do dièse majeur
Do dièse mineur